WTA Тур 2022 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2022 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 Итоговый турнир WTA;
 Турниры в серии WTA 1000;
 Турниры в серии WTA 500;
 Турниры в серии WTA 250;
 Кубок Билли Джин Кинг.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2022 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2022 года

Дебютные титулы 
  Анастасия Потапова — Стамбул
  Мартина Тревизан — Рабат
  Беатрис Аддад Майя — Ноттингем
  Бернарда Пера — Будапешт
  Мария Боузкова — Прага
  Линда Фрухвиртова — Ченнаи
  Маяр Шериф — Парма
  Анна Блинкова — Клуж-Напока

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2022 года

Дебютные титулы 
  Джессика Пегула — Мельбурн (1)
  Бернарда Пера — Мельбурн (2)
  Кейтлин Кристиан — Гвадалахара
  Сабрина Сантамария — Монтеррей
  Кэтрин Харрисон — Монтеррей
  Алдила Сутджиади — Богота
  Магда Линетт — Чарлстон
  Анжела Куликов — Гамбург
  Софи Чанг — Гамбург
  Анна Бондарь — Палермо
  Алисия Барнетт — Гранби
  Оливия Николлс — Гранби
  Марта Костюк — Порторож
  Тереза Мартинцова — Порторож
  Анастасия Детюч — Парма
  Мириам Колодзиёва — Парма
  Алисия Паркс — Острава

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Закончили карьеру 
  Кристи Ан
  Лара Арруабаррена
  Эшли Барти
  Кэтрин Беллис
  Елена Веснина
  Луция Градецкая
  Йована Йович
  Кверина Лемойне
  Корнелия Листер
  Кристина Макхейл
  Саня Мирза
  Куруми Нара
  Риса Одзаки
  Квета Пешке
  Моника Пуиг
  Пэн Шуай
  Лора Робсон
  Ипек Сойлу
  Катарина Среботник
  Серена Уильямс
  Штефани Фёгеле
  Кирстен Флипкенс

См. также 
 ATP Тур 2022
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF